Bubu, der Hund mit dem Hausschuh (Originaltitel: Kipper) ist eine britische Zeichentrickserie, die zwischen 1997 und 1998 produziert wurde. Die Geschichte basiert auf den Kinderbüchern um Kipper, der Hund vom britischen Autor Mick Inkpen.

Handlung 
Bubu ist ein pfiffiger und fantasievoller Hund, für den alltägliche Dinge zum Abenteuer werden. Immer entdeckt und lernt er neue Dinge oder verbringt gemeinsame Zeit mit seinem Freund Tino, dem Schneehund.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde zwischen 1997 und 2000 von HIT Entertainment in Frankreich nach dem Drehbuch von Mick Inkpen und unter der Regie von Mike Stuart produziert. In Deutschland wurden 2 Staffeln mit insgesamt 78 Folgen veröffentlicht. Die deutsche Erstausstrahlung fand am 6. April 1999 auf KiKA statt. Weitere Ausstrahlungen im deutschsprachigen Raum folgten im ZDF.

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Weblinks 
 offizielle Website
 
 

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Vereinigtes Königreich)
Fernsehserie der 1990er Jahre
Hund im Film